Aboubakar Soumahoro – sindacalista ivoriano naturalizzato italiano
 Issife Soumahoro – cestista francese naturalizzato ivoriano
 Yaya Soumahoro – calciatore ivoriano